Lidophia är ett släkte av svampar. Lidophia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lidophia